Aardbeving Uden 1843 - aardbeving in 1843
 Aardbeving Uden 1932 - aardbeving in 1932